

Toponymes 
Brest est le nom de plusieurs villes et villages d’Europe.

Brest, une municipalité de Basse-Saxe.

Brest (en , en ), chef-lieu de voblast (district), anciennement connue en tant que Brest-Litovsk (« Brest-en-Lituanie »), polonaise de 1918 à 1939 sous le nom de « Brest-sur-le-Boug » (en ).
 les traités de Brest-Litovsk, signés dans la ville en 1918.

Brest (en ) peut désigner :
 Brest, un village de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
 Brest, un village de l'obchtina de Treklyano, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
 Brest, un village de l'obchtina de Goulyantsi, situé dans l'oblast de Pleven.

Brest (en ), un hameau situé dans la commune de Lanišće, comitat d'Istrie ;
 Brest Pokupski en Croatie centrale, comitat de Sisak-Moslavina.

Brest, une métropole du Finistère ;
 Esboz-Brest, une commune de la Haute-Saône.

Brest, nom slave de la localité frontalière nommée en grec Ακρολίμνιο (Akrolímnio) (avant 1926 : Μπρες, Bres) dans la municipalité de Kilkís (Macédoine-Centrale).

Brest (en ) peut désigner :
 Brest, village de la municipalité de Makedonski Brod ;
 Brest, village de la municipalité de Chtip (Breza en albanais) ;
 Brest, village de la municipalité de Tchoutcher Sandevo (Breza en albanais).

Brześć Kujawski (gmina), commune du powiat de Włocławek, Couïavie-Poméranie, dans le centre-nord de la Pologne.

en serbe latin ou  en serbe cyrillique peut désigner :
 Brest, un village situé dans la municipalité de Merošina, district de Nišava ;
 Šiljasti Brest, lieu-dit non loin de Ristovac (district de Pčinja).

Brest, un village de la municipalité d'Ig.

Břest, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín.

Autres 
 
 Tonnerre de Brest.
 Brest, une chanson de Christophe Miossec, reprise par Nolwenn Leroy
Tous trois font référence à la ville française.
 l'ancien site de Brest dans le golfe du Saint-Laurent (Québec, Canada), indiqué sur d'anciennes cartes du XVIe siècle, correspondrait à l'actuel village de Bonne-Espérance.
(3232) Brest, astéroïde; en référence à la ville biélorusse.

Notes